Lavrinhas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lavrinhas (ort), São Paulo, 
 Lavrinhas (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar